kolumna (architektura)
 Kolumna Fokasa (starożytny Rzym)
 Kolumna Marka Aureliusza (starożytny Rzym)
 Kolumna Morowa (Pestsäule) (Wiedeń)
 Kolumna Trajana (starożytny Rzym)
 Kolumna Zygmunta (Warszawa)
 Kolumna – część miasta Łask, województwo łódzkie
 Kolumna – przystanek kolejowy w Łasku
 kolumna (geomorfologia)
 kolumna głośnikowa
 Kolumna – herb szlachecki
 kolumna, kolumnea – rodzaj roślin z rodziny ostrojowatych
 kolumna (poligrafia)
 kolumna (fizyka, chemia)
 kolumna absorpcyjna
 kolumna adsorpcyjna
 kolumna chłodząca
 kolumna chromatograficzna
 kolumna destylacyjna
 kolumna jonitowa
 kolumna odpędowa
 kolumna parnikowa
 kolumna rektyfikacyjna
 kolumna spirytusowa
 kolumna (wojsko)
 Piąta kolumna
 kolumna kierownicy
 kolumna MacPhersona
 kolumna masztu
 Kolumna – kosowski film fabularny z roku 2012
 Kolumna –  trik w żonglerce
 Kolumny – część Łodzi